Tremain ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Tremain (Christopher James Tremain; * 1966), neuseeländischer Unternehmer und Politiker
 Garrick Tremain (* 1941), neuseeländischer Karikaturist
 Kel Tremain (Kelvin Robin Tremain; 1938–1992), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Lyman Tremain (1819–1878), US-amerikanischer Politiker
 Rose Tremain (* 1943), britische Schriftstellerin

Siehe auch
 Tremaine
 Tremayne